Jméno a příjmení Josef Winkler nosí více osobností:

 Josef Winkler (duchovní) (1826–1903) – evangelický superintendent
 Josef Rudolf Winkler (1930–1993) – český zoolog–entomolog, koleopterolog a akarolog, muzejní pracovník a publicista,
 Josef Winkler (spisovatel) (* 1953) – rakouský spisovatel,
 Josef Winkler (politik) (* 1974) – německý politik, poslanec.